Водолій — знак зодіаку.
 Водолій — сузір'я Зодіаку.
 Водолій — золота монета НБУ.
 Водолій — срібна монета НБУ.
 Водолій — стародавній посуд (глечик) для рідини у формі тварин.
 Водолій — спортивний комплекс у Миколаєві.

Див. також 
 Водонос